B10 може значити:

 Б-10 — радянське 82-мм безвідкатна зброя.
 Martin B-10 — американський тримісний середній бомбардувальник.